

Cumaru est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Cumaru do Norte est une municipalité de l'État du Pará

Le Cumaru est aussi le nom commercial du bois de l'arbre Gaïac de Cayenne.

Homonymie de toponyme